Inajá (Paraná)
 Inajá (Pernambouc)